Тандоган () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тандоган, Аслы (род. 1979) — турецкая актриса и модель.
 Тандоган, Невзат (1894—1946) — турецкий государственный деятель.